Seznam divizij z zaporedno številko 88.

Seznam 
 Pehotne
 88. pehotna divizija (ZDA)
 88. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi